Oude Hollandse Waterlinie, gebouwd voor de verdediging van Holland in de 17e en 18e eeuw
 Nieuwe Hollandse Waterlinie, vervanging van de Oude linie, beschermde ook de stad Utrecht